Steudener ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Steudener (1824–1886), deutscher Pädagoge
 Ernst Steudener (1803–1859), deutscher Architekt und Baubeamter
 Friedrich Steudener, deutscher Hochschullehrer